FICP est un sigle, qui signifie :
 Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en France ;
 Fédération Internationale de Cyclisme Professionnel, créée en 1965, puis absorbée en 1992 par l'Union cycliste internationale.

Sigle de 4 caractères